Félix de Beaujour, né Louis-Auguste Féris (1765-1836), un diplomate, homme politique et historien français ;
 Jérôme Beaujour (1946-), un écrivain, scénariste et réalisateur français ;
 Louis-Étienne Brevet de Beaujour (1763-1794), un homme politique français.